

Film
Sirens of the Sea – film del 1917 diretto da Allen Holubar
Sirens of the Sea – cortometraggio del 1928 prodotto dalla Cine Art

Musica
Sirens of the Sea – album del 2008 degli Above & Beyond